Ро́берт Я́рни (; ) — югославский и хорватский футболист, а также игрок в мини-футбол. Выступал на позиции левого полузащитника. Играл за сборные Югославии и Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира. Ныне главный тренер сборной Хорватия (до 17 лет).

Клубная карьера 
Роберт начал карьеру в любительской команде родного города, которая сейчас известна как ФК «Чаковец». В феврале 1986 года Роберт перешёл в «Хайдук», в котором и началась его профессиональная карьера. За клуб из Сплита он выступал до 1991 года, а затем отправился в Италию, перейдя в «Бари». Отыграв за клуб два сезона, он перешёл в «Торино», а через сезон в «Ювентус». По окончании сезона 1994/95 Ярни переехал в Испанию, подписав контракт с «Бетисом». В Испании он отыграл три сезона.

В 1998 году Роберт перешёл в «Ковентри», но за английский клуб не сыграл ни одного матча, сразу же вернувшись в Испанию, на этот раз в мадридский «Реал». В 1999 году из «Реала» Ярни перешёл в «Лас-Пальмас», которому помог завоевать место в Примере. В 2001 году Роберт покинул испанский клуб и подписал контракт с «Панатинаикосом». После чемпионата мира 2002 года Роберт Ярни объявил о завершении своей карьеры.

Карьера в сборной 
Дебютировал в сборной Югославии 26 мая 1990 года в товарищеском матче с Испанией (0:1).

В декабре 1990 года состоялся его дебют и в сборной Хорватии. На чемпионате мира 1990 года Роберт Ярни сыграл одну игру (46 минут), против сборной Колумбии. В 1996 году Роберт Ярни сыграл во всех четырёх матчах сборной Хорватии на чемпионате Европы.

Участник чемпионата мира 1998 года, на котором выиграл бронзовые медали в составе сборной Хорватии. На чемпионате мира 1998 года Роберт Ярни сыграл 7 матчей, 630 минут, заработал 1 жёлтую карточку, забил гол в ворота сборной Германии. Также он входил в сборную на чемпионате мира 2002 года.

Роберт Ярни сыграл за сборную Хорватии 81 матч и был рекордсменом по этому показателю, пока результат не перекрыл Дарио Шимич. На чемпионатах мира Роберт Ярни сыграл 11 матчей, 946 минут, заработал 1 жёлтую карточку, забил 1 гол. На молодёжном чемпионате мира 1987 года Роберт Ярни сыграл 6 матчей, 570 минут, заработал 1 жёлтую карточку.

Карьера тренера 
В августе 2007 года Ярни начал работу ассистентом главного тренера «Хайдука», а в октябре того же года занял пост главного тренера, подписав с клубом контракт на один год, но «Хайдук» занял низкое для него 5-е место и Ярни покинул свой пост. В 2010 году тренер возглавлял другой хорватский клуб — «Истра 1961». В 2013 году хорват снова вернулся к тренерской деятельности, возглавив боснийский клуб «Сараево». Перед Ярни была поставлена задача побороться за титул чемпиона Боснии.

Мини-футбольная карьера 
По окончании карьеры в профессиональном футболе Ярни выступал за мини-футбольный клуб «Бродосплит Инженеринг», а также провёл два матча за сборную Хорватии по мини-футболу, отличившись дважды.

Вне футбола 
В своём родном городе он выпускает спортивную одежду под маркой «Jarni». Периодически выступает в роли эксперта-аналитика на канале RTL Televizija, хорватском коммерческом канале, созданном в 2004 году.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте «Футболисты мира» 
 Роберт Ярни возглавил «Хайдук» 
 Спортивная одежда Роберта Ярни

Футболисты Югославии
Футболисты Хорватии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки сборной Югославии по футболу (до 21 года)
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Футбольные тренеры Хорватии
Тренеры ФК «Хайдук» Сплит
Тренеры ФК «Истра 1961»
Тренеры ФК «Сараево»
Тренеры ФК «Печ»
Тренеры ФК «Академия Пушкаша»
Тренеры ФК «Норт-Ист Юнайтед»